Ciudad Bolívar kan syfta på:

Geografi

Venezuela

 Ciudad Bolívar, Venezuela – en stad i delstaten Bolívar i Venezuela

Colombia

 Ciudad Bolívar (kommun) – en kommun i departementet Antioquia 
 Ciudad Bolívar (kommunhuvudort) – en ort

Se även
 Bolivar